Die Serbia Open 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 4. bis 10. Mai 2009 in Belgrad stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Oeiras die Estoril Open sowie in München die BMW Open gespielt, die genau wie die Serbia Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten. In diesem Jahr wurde das Turnier zum ersten Mal gespielt, nachdem es das Turnier von Amersfoort ersetzte.

Im Finale traf der Setzlistenerste Novak Đoković auf den Lucky Loser Łukasz Kubot. Đoković entschied das Finale mit 6:3 und 7:60 für sich. Damit gewann er den 13. Titel seiner Karriere. Im Doppel gewann das Duo aus Kubot und Oliver Marach gegen Johan Brunström und Jean-Julien Rojer in zwei Sätzen mit 6:2 und 7:63. Dies war bereits der zweite Turniersieg der beiden in diesem Jahr, nachdem sie bereits in Casablanca gewannen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.280 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die fand vom 3. bis 5. Mai 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 118 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 136 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 129 kB)

Belgrad
Tennisturnier in Belgrad